La douzième étape du Tour d'Espagne 2008 s'est déroulée le jeudi  entre Burgos et Suances. Paolo Bettini (Quick Step) s'est imposé au sommet de la côte finale, signant un deuxième succès sur cette Vuelta. Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) conserve le maillot or.

Parcours

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2008

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2008 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

12
2008-12
2008, 12
2008, 12

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 12